Jméno a příjmení Petr Papoušek má více nositelů:
 Petr Papoušek (fotbalista) (* 1977) – český fotbalista
 Petr Papoušek (předseda FŽO) (* 1977) – předseda Federace židovských obcí